Marca del Brandeburgo (Margraviato del Brandeburgo) – principato del Sacro Romano Impero, esistito tra il 1157 e il 1806, al confine delle odierne Germania e Polonia
 Brandeburgo-Prussia – Stato europeo esistito dal 1618 al 1701 dall'unione personale di due dominî degli Hohenzollern, la Marca di Brandeburgo e il Ducato di Prussia
 Brandeburgo – provincia del Regno di Prussia dal 1815 al 1918 e poi fino al 1946 dello Stato Libero di Prussia
 Brandeburgo – Land della DDR dal 1946 al 1952
 Brandeburgo – Land della Germania
 Brandeburgo sulla Havel – città della Germania

Pagine correlate
 Brandenburg
 Brandenberg (disambigua)